Manti (Utah) — cidade dos Estados Unidos
Mantı (gastronomia) — prato popular na Turquia e vários países do Cáucaso e Ásia Central
Mänti — língua artificial criada por Daniel Tammet

Ver também
Mant — comuna francesa da Aquitânia